Зузу:
 Зузу (Ур-Ур) — царь древнего семитского города Акшак.
  () — французская актриса и модель 1960-х годов, настоящее имя — Даниэль Киарле.